PK se poate referi la:

 Pakistan, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări;
 .pk, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Pakistan;
 Parkour, un gen de sport individual.

Legături externe 
  „PK” la acronymfinder.com

Acronime de două litere